Der Ausdruck ICOMP bezeichnet 

 die International Conference on Internet Computing in Las Vegas
 den Intel COmparative Microprocessor Performance Index, siehe ICOMP Index

ICOMP